

Marina militare degli Stati Uniti 
Otto unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Enterprise, letteralmente impresa in lingua inglese

 – originariamente nave britannica HMS George III, catturata dalle forze americane durante la guerra d'indipendenza americana nel 1775. Ribattezzata Enterprise, servì come vascello da guerra durante la rivoluzione americana.
 – goletta, fu una nave bucaniera di successo, prima di essere acquistata il 20 dicembre 1776 per la Marina Continentale. Comandata dal Capitano Joseph Campbell, la Enterprise operò principalmente nella baia di Chesapeake. Scortava le navi da trasporto, eseguiva ricognizioni e pattugliava le coste dalle incombenti incursioni britanniche. Sono stati ritrovati scarsi resoconti del suo servizio; questi indicano che venne apparentemente restituita al Maryland Council of Safety prima della fine di febbraio del 1777.
 –  goletta, venne costruita da Henry Spencer a Baltimora (Maryland), nel 1799.
 – goletta, venne commissionata nel 1831.
 – corvetta a vapore commissionata nel 1874.
Enterprise (SP-790) – barca a motore, prestò servizio nel secondo distretto navale durante la prima guerra mondiale.
 – portaerei, fu la nave statunitense più decorata della seconda guerra mondiale.
 –  la prima portaerei a propulsione nucleare del mondo, varata nel 1960 e posta in disarmo nel 2012.
 –  la terza portaerei a propulsione nucleare della classe Gerald R. Ford, non ancora entrata in fase di costruzione, sarà la nona unità della US Navy denominata USS Enterprise.

Velivoli spaziali della NASA 
 USS Enterprise – il primo Space Shuttle costruito per la NASA.

Navi stellari di Star Trek 
USS Enterprise è il nome di varie astronavi di fantasia nell'universo fantascientifico di Star Trek:
 Enterprise (XCV-330), vista sullo schermo nel primo film di Star Trek (1979) e su un quadro nella serie Star Trek: Enterprise;
 Enterprise (NX-01), Classe NX, apparsa nella serie Star Trek: Enterprise e prima nave terrestre a viaggiare a curvatura 5;
 USS Enterprise (NCC-1701), Classe Constitution, apparsa nella serie classica e nel primo, secondo, terzo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo film di Star Trek
 USS Enterprise (NCC-1701-A), versione migliorata della Classe Costitution, apparsa nel quarto, quinto, sesto e tredicesimo film
 USS Enterprise (NCC-1701-B), Classe Excelsior, apparsa nel settimo film
 USS Enterprise (NCC-1701-C), Classe Ambassador, apparsa nell'episodio L'Enterprise del passato della serie tv Star Trek: The Next Generation (terza stagione)
 USS Enterprise (NCC-1701-D), Classe Galaxy, apparsa nella serie tv Star Trek: The Next Generation e nel settimo film
 USS Enterprise (NCC-1701-E), Classe Sovereign, apparsa nell'ottavo, nono e decimo film
 USS Enterprise (NCC-1701-F), appare nel videogioco Star Trek Online
 USS Enterprise (NCC-1701-J), apparsa nell'episodio Azati Primo della serie tv Star Trek: Enterprise (terza stagione)

Note